Honkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Jenni Honkanen (Jenni Honkanen-Mikkonen; * 1980), finnische Kanutin 
 Raimo Honkanen (1938–2020), finnischer Radrennfahrer
 Riikka Honkanen (* 1998), finnische Skirennläuferin
 Tauno Honkanen (* 1927), finnischer Skisportler